Sankt Peter psáno též St. Peter (česky Svatý Petr) je název nebo součást názvu více míst:

 Sankt Peter (Bádensko-Württembersko) – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Sankt Peter am Hart – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Peter am Kammersberg – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Peter am Ottersbach – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Peter am Wimberg – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Peter im Sulmtal – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Peter in der Au – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Sankt Peter ob Judenburg – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Peter-Freienstein – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Peter-Ording – obec v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko
 Aspangberg-Sankt Peter – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy

Související články 
 Svatý Petr
 San Pietro
 Saint-Pierre
 Saint Peter